Даргинский литературный язык — один из даргинских языков, литературный язык даргинцев, является одним из государственных языков Республики Дагестан. Основан на акушинском диалекте севернодаргинского языка. Преподаётся в большинстве школ в традиционных районах проживания даргинцев, однако в целом владение им часто остаётся пассивным и он лишь ограниченно используется для общения между носителями разных даргинских языков. Чаще при общении каждый говорит на своём языке, либо при полном отсутствии взаимопонимания — на русском языке. Поэтому численность говорящих на нём оценить очень сложно.

На даргинском языке издаются республиканская газета «Замана», многочисленные районные газеты, журналы «Дагъиста хьунул адам» и «Лачин», альманах «Зурхъяб».

Письменность 

Письменность до 1928 года на арабской основе (хотя в 1860-70-х годах предпринимались попытки использования кириллицы), в 1928—1938 на латинской, с 1938 — на основе русской графики с использованием одного дополнительного знака I и многочисленных диграфов для обозначения специфических фонем дагестанских языков.

Исследователи 
 Мусаев, Магомед-Саид Мусаевич

Даргинская литература 

На литературном даргинском языке писал ряд писателей и поэтов:
 Абдуллаев, Сайгид Нухкадиевич (1903—1952)
 Абу-Бакар, Ахмедхан Абакарович (наст. фам. Абакаров) (1931—1991)
 Алиев, Хабиб Микаилович (1940—1992)
 Багандов, Газимбег Курбанович (1941—1994)
 Вагидов, Абдулла Магомедович (1940)
 Гази, Амир Раджабович (наст. фам. Газимагомедов) (1940)
 Гамидов, Магомед Халимбекович (1930)
 Гасанов, Ильяс Гаджимагомедович (1934)
 Иминагаев, Азиз (1892—1944)
 Расулов, Магомед-Расул Расулович (1936)
 Мунги, Ахмед (1843—1915)
 Нуров, Рабадан (1889—1942)
 Рабаданов, Сулейман Рабаданович (1932)
 Рашидов, Рашид Меджидович (1928)
 Сукур Курбан (1848—1922)
 Шапиева, Умурахиль Магомедовна (1924)
 Юсупов Газимагомед Джабралилович (1941—2015)

Литература 
 Даргинский язык с. 126—127. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. — М.: Сов. энциклопедия, 1990. — 683 с.

Примечания

Ссылки 

 
 Даргинский язык
 Литературный даргинский язык: Почему у мужчины должно быть одно слово

Даргинские языки
Языки Дагестана